Vestegnen har flere betydninger:

 Vestegnen – betegnelse for geografisk område vest for København
 Vestegnen (lokalavis) – lokalavis

Se også 
 Vestegnens Brandvæsen
 Vestegnens Kraftvarmeselskab